Emil Krause henviser til blandt andre:

 Emil Krause (pianist) (1840–1916) – tysk musiker
 Emil Krause (politiker) (1870–1943) – tysk politiker
 Emil Krause (maler) (1871–1945) – dansk kunstner